Whistler kan syfta på:

 The Whistler – en radiodramaserie
 The Whistler (film) – en film från 1944
 The Whistler (TV-serie) – TV-serie från 1950-talet
 Whistler – utvecklingskodnamn för Microsofts Windows XP

Personer
 Anna McNeill Whistler (1804–1881), mor till konstnären James McNeill Whistler och modell för målningen Whistler's mother. Fru till George Washington Whistler.
 Charles Whistler (1856–1913), brittisk författare
 George Washington Whistler (1800–1849), amerikansk järnvägsingenjör
 James McNeill Whistler (1834–1903), amerikansk-brittisk konstnär
 Rex Whistler (1905–1944), a brittisk konstnär
 Laurence Whistler (1912– 2000), brittisk poet

Fiktiva personer
 Whistler (Buffyverse) – en karaktär i TV-serien Buffy the Vampire Slayer
 Abraham Whistler – mentor till karaktären Blade i Marvel Comics, på film och tecknad film
 James Whistler (karaktär i Prison Break) – karaktär som medverkar under tredje säsongen i TV-serien Prison Break

Geografi

Kanada
 Whistler, British Columbia – samhälle där alpin skidåkning anordnades vid olympiska vinterspelen 2010
 Whistler-Blackcomb – skidområdet där olympiska vinterspelen 2010
 Whistler Mountain – berg

USA
 Whistler, Alabama